Haralson bezeichnet:

 Haralson County, ein County im US-Bundesstaat Georgia
 Haralson (Georgia), ein Dorf im US-Bundesstaat Georgia

Haralson ist der Familienname folgender Personen:
 Hugh A. Haralson (1805–1854), US-amerikanischer Politiker
 Jeremiah Haralson (1846–um 1916), US-amerikanischer Politiker
 Parys Haralson (1984–2021), US-amerikanischer Footballspieler

Siehe auch:
 Haraldsson
 Haraldsen